Příjmení Schober nese více různých osobností:

 Johann Schober (1874–1932) – rakouský policejní důstojník a trojnásobný kancléř Rakouska
 Olga Schoberová (* 1943) – česká herečka
 Rita Schober (1918–2012) – německá romanistka a literární vědkyně